Tomáš Žižka (* 10. října 1979, Československo) je hokejový obránce. Svou sportovní kariéru začínal ve Zlíně. Okusil též i NHL v dresu Los Angeles Kings či ruskou Superligu, v níž nastupoval za Spartak Moskva. Od sezóny 2004/2005, po návratu z Ruska, působil v pražské Slavii, se kterou se mu v sezóně 2007/2008 podařilo získat titul mistra extraligy. Ve Slavii nastupoval s číslem 5 na dresu. Působil též v reprezentačním výběru České republiky. Nyní působí v mateřském klubu PSG Berani Zlín.

Hráčská kariéra 
 1997–98 HC ZPS Barum Zlín
 1998–99 HC ZPS Barum Zlín
 1999–00 HC Hamé Zlín
 2000–01 HC Continental Zlín
 2001–02 Manchester Monarchs AHL
 2002–03 Los Angeles Kings, Manchester Monarchs AHL
 2003–04 Los Angeles Kings, Manchester Monarchs AHL
 2004/2005 HC Spartak Moskva, HC Slavia Praha
 2005/2006 HC Slavia Praha
 2006/2007 HC Slavia Praha
 2007/2008 HC Slavia Praha
 2008/2009 HC Slavia Praha
 2009/2010 HC Slavia Praha
 2010/2011 HC Slavia Praha
 2011/2012 HC Kometa Brno
 2012/2013 HC Kometa Brno
 2013/2014 HC Kometa Brno
 2014/2015 PSG Zlín ELH
 2015/2016 PSG Zlín ELH
 2016/2017 PSG Zlín ELH
 2017/2018 Aukro Berani Zlín ELH
 2018/2019 PSG Berani Zlín ELH
 2019/2020 PSG Berani Zlín ELH
 2019/2020 PSG Berani Zlín ELH
 2020/2021 PSG Berani Zlín ELH
 2021/2022 PSG Berani Zlín ELH
 2022/2023 Hokej Vyškov 2.ČHL

Externí odkazy 
 
 
 
 

Narození v roce 1979
Žijící lidé
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví obránci
Hokejisté American Hockey League
Hokejisté Ruské superligy
Hráči Los Angeles Kings
Muži
Aktivní lední hokejisté
Hráči HC Slavia Praha
Vítězové české hokejové extraligy
Čeští hokejoví reprezentanti
Narození ve Šternberku
Hráči draftovaní Los Angeles Kings